Почётный граждани́н города Ки́рова — почётное звание, присуждаемое за большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города Кирова.

История 
Первым звания почётного гражданина города Вятки за выдающиеся заслуги перед городом в 1865 году был удостоен Пётр Владимирович Алабин. Вновь звание было учреждено решением Кировского горисполкома 28 января 1969 года. В соответствии с «Положением о присвоении звания Почётного гражданина города Кирова» почётными гражданами города становились граждане, «участвовавшие в революционном движении, члены КПСС с партийным стажем более 50 лет, прожившие в городе не менее 30 лет, жители города, проработавшие беспрерывно на предприятии или учреждении не менее 30 лет, и внесшие весомый вклад в развитие отрасли…» 16 декабря 1992 года принято новое «Положение о присвоении звания Почётного гражданина», в котором были убраны положения о КПСС.

Список почётных граждан города Кирова

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Награды Кировской области
К